

Niemcy 
 Rothenbach – dzielnica gminy Lindenkreuz w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Rothenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Westerwald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Gorce

Zobacz też 
 Rotbach
 Rotenbach
 Rothbach
 Rottenbach
 Röthenbach